Körnerstraße 32 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Körnerstraße 32 in Leipzig, siehe Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Südvorstadt, K–Z
 Körnerstraße 32 (Offenbach am Main)